Жабница — многозначность. Возможные значения:

 Жабница — название до 1965 г. деревни Камыши в Бологовском районе Тверской области.
 Жабница — селение в районе Церклье-на-Гореньскем, Крань, Словения
 Жабница — или Бюффония, Bufonia L. — род растений, входящий в семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae)